{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (81701) - || 2000 JX19 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81702) - || 2000 JZ19 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81703) - || 2000 JO20 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81704) - || 2000 JS20 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81705) - || 2000 JT21 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81706) - || 2000 JC22 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81707) - || 2000 JQ22 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81708) - || 2000 JZ22 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81709) - || 2000 JY23 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81710) - || 2000 JO24 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81711) - || 2000 JC25 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81712) - || 2000 JE25 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81713) - || 2000 JC27 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81714) - || 2000 JU27 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81715) - || 2000 JA28 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81716) - || 2000 JP28 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81717) - || 2000 JY29 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81718) - || 2000 JC31 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81719) - || 2000 JR33 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81720) - || 2000 JW33 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81721) - || 2000 JV34 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81722) - || 2000 JY34 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81723) - || 2000 JP35 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81724) - || 2000 JS35 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81725) - || 2000 JV35 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81726) - || 2000 JL36 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81727) - || 2000 JO36 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81728) - || 2000 JS36 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81729) - || 2000 JH37 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81730) - || 2000 JZ37 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81731) - || 2000 JM38 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81732) - || 2000 JZ40 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81733) - || 2000 JH41 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81734) - || 2000 JL41 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81735) - || 2000 JZ41 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81736) - || 2000 JT42 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81737) - || 2000 JV43 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81738) - || 2000 JZ43 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81739) - || 2000 JC44 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81740) - || 2000 JA46 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81741) - || 2000 JP46 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81742) - || 2000 JS46 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81743) - || 2000 JT46 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81744) - || 2000 JK47 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81745) - || 2000 JP51 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81746) - || 2000 JH52 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81747) - || 2000 JO52 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81748) - || 2000 JC53 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81749) - || 2000 JX53 || 4 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81750) - || 2000 JU55 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81751) - || 2000 JK56 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81752) - || 2000 JR56 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81753) - || 2000 JZ57 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81754) - || 2000 JW58 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81755) - || 2000 JD59 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81756) - || 2000 JM59 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81757) - || 2000 JN59 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81758) - || 2000 JZ59 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81759) - || 2000 JD60 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81760) - || 2000 JG60 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81761) - || 2000 JC62 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81762) - || 2000 JN62 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81763) - || 2000 JW62 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81764) - || 2000 JB63 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81765) - || 2000 JG63 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81766) - || 2000 JH63 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81767) - || 2000 JV65 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81768) - || 2000 JY67 || 6 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81769) - || 2000 JZ67 || 6 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81770) - || 2000 JG68 || 7 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81771) - || 2000 JM68 || 7 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81772) - || 2000 JN68 || 7 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81773) - || 2000 JV69 || 2 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81774) - || 2000 JB70 || 2 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81775) - || 2000 JV70 || 1 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81776) - || 2000 JL71 || 1 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81777) - || 2000 JV72 || 2 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81778) - || 2000 JB73 || 2 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81779) - || 2000 JP73 || 2 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81780) - || 2000 JQ73 || 2 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81781) - || 2000 JA74 || 2 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81782) - || 2000 JB75 || 5 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81783) - || 2000 JD75 || 5 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81784) - || 2000 JK75 || 3 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81785) - || 2000 JS77 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81786) - || 2000 JT79 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81787) - || 2000 JW79 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81788) - || 2000 JQ81 || 9 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81789) - || 2000 JH82 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81790) Lewislove || 2000 JL84 || 2 mei 2000 || Anderson Mesa || L. H. Wasserman
|-
| (81791) - || 2000 JX84 || 11 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81792) - || 2000 JE85 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81793) - || 2000 JK85 || 4 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81794) - || 2000 JL85 || 3 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81795) - || 2000 JZ85 || 2 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81796) - || 2000 KH || 23 mei 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (81797) - || 2000 KR1 || 26 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81798) - || 2000 KB2 || 23 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81799) - || 2000 KK2 || 26 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81800) - || 2000 KQ2 || 26 mei 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten